Sons of Northern Darkness е седми студиен албум на блек метъл групата Immortal. Издаден чрез новия лейбъл на групата Nuclear Blast. Исария напуска групата малко преди издаването на албума, и на следващата година тя излиза в почивка до 2007 г.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, китара
 Исария – бас
 Хорф – барабани
 Демонас Дуум Окулта – текстове

Песни

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 2002 година